Carnot se poate referi la:

Persoane
 Lazare Carnot (1753 - 1823), politician, inginer și matematician francez;
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796 - 1832), fizician și inginer militar francez;
 Marie-François-Sadi Carnot (1837 - 1894), președinte al Franței în perioada 1887 - 1894.

Alte întrebuințări ale numelui
 Carnot, oraș din Republica Centrafricană
 Carnot, stație fantomă a premetroului din Antwerpen
 Ciclul Carnot